Sogemedia est une société de presse, spécialisée dans l'édition et la publication d'hebdomadaires locaux d'information, secteur dans lequel elle est le principal groupe indépendant. Sa direction se trouve à Paris, même si une grande partie de ses activités sont basées à Avesnes-sur-Helpe (Nord), notamment sa propre imprimerie : Digitaprint, qui dispose d'une rotative numérique Kodak Prosper 6000, connectée à une foldline manroland, ce qui lui permet d'assurer l'impression de journaux à données variables, éditoriales et commerciales.

Le groupe a la particularité d'avoir été lancé par Jean-Pierre de Kerraoul, ancien président du SPHR (Syndicat de la presse hebdomadaire régionale), de la FPPR (Fédération de la presse périodique régionale), et de la FNPF (Fédération nationale de la presse française) à partir de son hebdomadaire régional "L'Observateur de l'Avesnois ", l'un des plus anciens titres de la presse française (créé en 1834).

Le chiffre d'affaires de Sogemedia est de 25 millions d’euros ; la société est inscrite au RCS de Valenciennes (PDG : Jean-Pierre de Kerraoul).

Le groupe se fait par ailleurs une solide réputation dans l'univers de la presse écrite par le développement et la qualité de ses sites Internet et réseaux sociaux.

Les publications

Auvergne-Rhône-Alpes 
 La Voix de l'Ain (Ain - Bourg-en-Bresse) - HCR Groupe (Sogemedia / La Manche Libre) - Diffusion : 16 000.
 Peuple Libre - (Drôme - Valence) - HCR Groupe (Sogemedia / La Manche Libre) - Diffusion : 4 500.
 L'Hebdo de l'Ardèche (Drôme - Valence) - HCR Groupe (Sogemedia / La Manche Libre) - Diffusion : 7 200
 « La Semaine de l Allier

Bourgogne-Franche-Comté 
 La Renaissance (Saône-et-Loire Paray-le-Monial) - SAS La Renaissance (Sogemedia / La Manche Libre) - Diffusion : 9 800.

Centre-Val-de-Loire 
 L'Echo du Berry (Indre -  La Chatre) - SAS Echo du Berry (Sogemedia / La Manche Libre) - Diffusion : 14 500.

Grand Est 
 La Voix de la Haute-Marne (Haute-Marne - Chaumont) - HCR Groupe (Sogemedia / La Manche Libre) - Diffusion : 3 500.
Par la filiale "Société Ardennaise de Presse"
 La Semaine des Ardennes (Ardennes) - Société Ardennaise de Presse - Diffusion : 9 000

Hauts-de-France 
Par la filiale "L’Observateur" : 
 L'Observateur de l'Arrageois (Pas-de-Calais - Arras) - SAS L'Observateur - Diffusion : 3 500.
 L'Observateur de l'Avesnois (Nord - Avesnelles) - SAS L'Observateur - Diffusion : 7 500. 
 L'Observateur du Cambrésis (Nord - Cambrai) - SAS L'Observateur - Diffusion : 8 500. 
 L'Observateur du Douaisis (Nord - Douai) - SAS L'Observateur - Diffusion : 3 600. 
 L'Observateur du Valenciennois (Nord - Valenciennes) - SAS L'Observateur - Diffusion : 6.000.  
 La Sambre (Nord - Maubeuge) - SAS L'Observateur - Diffusion : 7 000. 
 Le Courrier de Fourmies (Nord - Fourmies) - SAS L'Observateur - Diffusion : 5 000. 
 Le Courrier (Aisne - Hirson) - SAS L'Observateur - Diffusion : 5 200. 
 La Thiérache (Aisne - Vervins) - SAS L'Observateur - Diffusion : 5 300. 
Avec Jean-Louis Prévost (ex-PDG de La Voix du Nord) : L'Abeille de la Ternoise dans le Pas-de-Calais (). 

Par la filiale "Oise Publications" : 
 L'Echo du Telle (Oise - Méru) - Oise Publications - Diffusion : 2 800. 
 Le Bonhomme picard (Oise - Grandvilliers) - Oise Publications - Diffusion : 10 500. 
 Le Journal de Ham (Somme - Ham) - Oise Publications - Diffusion : 2 300. 
 L'Observateur de Beauvais (Oise - Beauvais) - Oise Publications - Diffusion : 7 900.

Ile-de-France 
Par la filiale "Publi-Louvre"
 Echo Île-de-France (Paris) - Publi-Louvre - Diffusion : 3 000.

Nouvelle Aquitaine 
Par la filiale "Les Editions du Démocrate"
 Le Démocrate Indépendant (Dordogne - Bergerac) - Les éditions du Démocrate - Diffusion : 5 500.

Occitanie 
Par la filiale "Editions de l’Adour" : 
 La Semaine des Pyrénées (Hautes-Pyrénées - Tarbes) - Editions de l'Adour - Diffusion : 5 000.

Notes et références

Liens externes 
 Lobservateur.fr

Groupe de presse ayant son siège en France
Presse hebdomadaire locale en France